Scunthorpe United FC (celým názvem: Scunthorpe United Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Scunthorpe v nemetropolitním hrabství Lincolnshire. Založen byl v roce 1899. Od sezóny 2014/15 hraje ve třetí nejvyšší anglické soutěži EFL League One. Klubové barvy jsou rudá a světle modrá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Glanford Park s kapacitou 9 088 diváků.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1899 – Scunthorpe United FC (Scunthorpe United Football Club)
 1910 – fúze s Lindsey United FC ⇒ Scunthorpe & Lindsey United FC (Scunthorpe & Lindsey United Football Club)
 1958 – Scunthorpe United FC (Scunthorpe United Football Club)

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 5. kolo: 1957/58, 1969/70
 EFL Cup
 4. kolo: 2009/10
 EFL Trophy
 Finále: 2008/09

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1912–1950: Midland Football League
 1950–1958: Football League Third Division North
 1958–1964: Football League Second Division
 1964–1968: Football League Third Division
 1968–1972: Football League Fourth Division
 1972–1973: Football League Third Division
 1973–1983: Football League Fourth Division
 1983–1984: Football League Third Division
 1984–1992: Football League Fourth Division
 1992–1999: Football League Third Division
 1999–2000: Football League Second Division
 2000–2004: Football League Third Division
 2004–2005: Football League Two
 2005–2007: Football League One
 2007–2008: Football League Championship
 2008–2009: Football League One
 2009–2011: Football League Championship
 2011–2013: Football League One
 2013–2014: Football League Two
 2014–2016: Football League One
 2016– : English Football League One

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1899